Le boulevard Vauban peut désigner : 
 le boulevard Vauban d'Abbeville ; 
 le boulevard Vauban de Lille ; 
 le boulevard Vauban de Marseille ; 
 le boulevard Vauban de Nouméa ; 
 le boulevard Vauban de Valence.